Municipio San Ignacio steht für folgende Municipios:

in Mexiko:
 Municipio San Ignacio (Sinaloa), im Bundesstaat Sinaloa
 Municipio San Ignacio Cerro Gordo, im Bundesstaat Jalisco
 Municipio San Ignacio Río Muerto, im Bundesstaat Sonora

in Bolivien:
 Municipio San Ignacio de Moxos, im Departamento Beni
 Municipio San Ignacio de Velasco, im Departamento Santa Cruz

in anderen Ländern:
 Municipio San Ignacio (El Salvador), im Departamento Chaltenango
 Municipio San Ignacio (Honduras), im Departamento Francisco Morazán